Œuilly kan syfta på:
 Œuilly, Aisne – en kommun i departementet Aisne i regionen Picardie
 Œuilly, Marne – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne